Kostelec est un toponyme qui peut désigner

Kostelec, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Kostelec, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Kostelec, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Kostelec, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Kostelec na Hané, une ville du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Kostelec nad Černými lesy, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kostelec nad Labem, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kostelec u Heřmanova Městce, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Červený Kostelec, une ville du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Vrbatův Kostelec, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie